9911 Кванц (9911 Quantz) — астероїд головного поясу.
 Йоганн Йоахім Кванц (нім. Johann Joachim Quantz; 30 січня 1697, Шеден — 12 липня 1773, Потсдам) — німецький флейтист, композитор, інструментальний майстер.